El Torneig de Winston-Salem 2015, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2015, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 29 d'agost de 2015 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2015
ATP World Tour 2015